Baarderburen, de Friestalige naam voor deze buurtschap in de gemeente Súdwest-Fryslân
Baardburen, de Friestalige naam voor deze buurtschap in de gemeente Leeuwarden